Аму́р — многозначное слово.

 Амур ( — любовь), он же Купидон — бог любви в древнеримской мифологии.

Астрономия 
 Амуры — группа околоземных астероидов, чьи орбиты полностью находятся снаружи орбиты Земли.
 (1221) Амур — небольшой астероид неправильной формы из группы Амуров, открытый в 1932 году.

Топоним 
 Амур — река в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
 «Амур-батюшка» — роман Николая Задорнова (1946).

Сооружения 
 «Амур» — автомобильная дорога федерального значения М58.
 «Амур» — станция Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги, расположенная в Хабаровске возле моста через реку Амур.
 «Амур» — бывшая гостиница, памятник архитектуры в Старо-Татарской слободе города Казани.
 «Амур» — стадион в Благовещенске, построенный в 1974 году.

Населённые пункты 
 Амур — деревня в Глусском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Амур — село в Куйтунском районе Иркутской области.
 Амур — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Амур — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Амур-Санан — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.

Фамилия 
 Амур, Салмин (род. 1948) — занзибарский и танзанийский политик и дипломат.
 Амур-Санан, Антон Мудренович (1888—1938) — государственный и общественный деятель советской Калмыкии.

Названия

Спорт 
 «Амур» — российский хоккейный клуб из Хабаровска.
 «Амур» — российский футбольный клуб из Благовещенска, существовавший в 1960—2009 годах.
 «Амур» — название футбольного клуба «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) в 1977—1994 годах.
 «Амур-2010» — российский футбольный клуб из Благовещенска, основанный в 2010 году.
 «Голден Амур» — российский хоккейный клуб из Хабаровска, существовавший в 2004—2005 годах.

Техника 
 «Амур» — система противоракетной обороны города Москвы.
 «Амур» — тип речных судов.
 «Амур-950» — экспортный вариант подводных лодок проекта 677 «Лада».
 «Амур» —  первая российская многоразовая ракета-носитель.
 
 «Амур» — плавучая база гидроавиации Амурской флотилии.

Организации и предприятия 
 «Амур» — еженедельная газета, издававшаяся в Иркутске с 1860 по 1862 год.
 «Амур» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК в Благовещенске и Амурской области.
 «Артель старателей „Амур“» — российское предприятия по добыче драгоценных металлов в составе группы «Русская Платина».
 АМУР («Автомобили и моторы Урала») — автомобильный завод в городе Новоуральске Свердловской области.

В биологии 
 Белый амур и чёрный амур — рыбы семейства карповых.

См. также 
 Амур-Нижнеднепровский район — район в Днепропетровске.